Corda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Carl Joseph Corda